Spring Framework
SPRING - um sistema de informações geográficas
Spring Comunicação - empresa de comunicação do Brasil

Localidades
Şpring, comuna romena do distrito de Alba
Spring (Texas), região censitária localizada no estado norte-americano do Texas.

Veja também
Springs

Desambiguação